Toponímia:
 Ramona (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia  
 Ramona (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Ramona (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Reserva índia Ramona, reserva índia de la tribu reconeguda federalment al comtat de Riverside (Califòrnia)
 Torre de la Ramona, obra a Vila-seca (el Tarragonès)  
 Torre Ramona, antic palau rural d'estil gòtic-renaixentista a Subirats (l'Alt Penedès)  
 Villa Ramona, edifici a l'eixample de la ciutat de Figueres (l'Alt Empordà)  
 Miscel·lània:
 Ramona (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Henry King i estrenada el 1936, adaptació cinematogràfica de la novel·la de Helen Hunt
 Ramona (pel·lícula de 1910), pel·lícula muda de la Biograph estrenada el 1910, dirigida per D. W. Griffith i protagonitzada per Mary Pickford i Henry B. Walthall, basada en la novel·la homònima de Helen Hunt Jackson  
 Carpa Ramona, carpa que s'exhibeix junt amb altres carpes a la Pesquera d'en Lero, a l'estany de Banyoles 
 Comandanta Ramona (Chiapas, 1959 – San Cristóbal, 2006), indígena tzotzil i comandanta de l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional (EZLN) de Chiapas, Mèxic